Green Crag ist der Name folgender geographischen Objekte:
 Green Crag (Deception Island), Felsvorsprung auf Deception Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Green Crag (King George Island), Felsvorsprung auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis